Петропа́вловка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Петропавловка — название города Сабирабад до 1932 года (в то время — село)
 Петропавловка — прежнее название села Деллекли Губинского района.

Казахстан 
 Петропавловка — село в Каргалинском районе Актюбинской области.
 Петропавловка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Петропавловка — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Петропавловка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Петропавловка — до 2018 г. название села Актума в Саркандском районе Алматинской области.
 Петропавловка — прежнее название села Каргалы Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2017 г.

Киргизия 
 Петропавловка — село в Жайыльском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Петропавловка — село в Сынжерейском районе.

Россия 
Алтайский край
 Петропавловка — село в Табунском районе, упразднено в 1970-е годы.

Амурская область
 Петропавловка — село в Архаринском районе.
 Петропавловка — село в Ивановском районе.
 Петропавловка — село в Михайловском районе.
 Петропавловка — село в Свободненском районе.

Астраханская область
 Петропавловка — село в Наримановском районе.
 Петропавловка — бывший посёлок, в 1959 вошёл в состав города Ахтубинск.

Башкортостан
 Петропавловка — деревня в Архангельском районе.
 Петропавловка — деревня в Аскинском районе.
 Петропавловка — деревня в Гафурийском районе.
 Петропавловка — хутор в Кугарчинском районе.
 Петропавловка — деревня в Мелеузовском районе.
 Петропавловка — деревня в Миякинском районе.
 Петропавловка — деревня в Стерлитамакском районе.
 Петропавловка — деревня в Татышлинском районе.

Белгородская область
 Петропавловка — село в Белгородском районе.
 Петропавловка — село в Чернянском районе.

Бурятия
 Петропавловка — село в Бичурском районе.
 Петропавловка — село в Джидинском районе.
 Петропавловка — село в Заиграевском районе.
 Петропавловка — прежнее название села Гунда в Еравнинском районе.

Волгоградская область
 Петропавловка — село в Дубовском районе.

Воронежская область
 Петропавловка — село в Лискинском районе.
 Петропавловка — посёлок в Новоусманском районе.
 Петропавловка — село в Острогожском районе.
 Петропавловка — село в Петропавловском районе.
 Петропавловка — хутор в Подгоренском районе

Кемеровская область
 Петропавловка — деревня в Чебулинском районе.

Красноярский край
 Петропавловка — село в Абанском районе.
 Петропавловка — село в Балахтинском районе.
 Петропавловка — деревня в Емельяновском районе.
 Петропавловка — деревня в Курагинском районе.
 Петропавловка — деревня в Пировском районе.
 Петропавловка — деревня в Саянском районе.

Крым
 Петропавловка — село в Симферопольском районе.
 Петропавловка — исчезнувшее село в Советском районе.

Курская область
 Петропавловка — село в Медвенском районе.
 Петропавловка — деревня в Советском районе.

Липецкая область
 Петропавловка — деревня в Данковском районе.
 Петропавловка — деревня в Тербунском районе.

Марий Эл
 Петропавловка — деревня в Советском районе.

Московская область
 Петропавловка — деревня в Чеховском районе.

Новосибирская область
 Петропавловка — село в Краснозерском районе.
 Петропавловка — деревня в Купинском районе.
 Петропавловка — село в Маслянинском районе.

Омская область
 Петропавловка — деревня в Нижнеомском районе.
 Петропавловка — деревня в Седельниковском районе.

Оренбургская область
 Петропавловка — деревня в Красногвардейском районе.
 Петропавловка — село в Сакмарском районе.

Самарская область
 Петропавловка — село в Елховском районе
 Петропавловка — деревня в Клявлинском районе

Саратовская область
 Петропавловка — село в Дергачёвском районе.
 Петропавловка — село в Лысогорском районе.
 Петропавловка — село в Новоузенском районе.
 Петропавловка — посёлок в Ртищевском районе.

Смоленская область
 Петропавловка — деревня в Глинковском районе.

Ставропольский край
 Петропавловка — село в Шпаковском районе.

Тамбовская область
 Петропавловка — деревня в Инжавинском районе, упразднена в 2000 году.

Татарстан
 Петропавловка — деревня в Лениногорском районе

Томская область
 Петропавловка — деревня в Колпашевском районе, упразднена в 2004 году.
 Петропавловка — село в Томском районе.

Тюменская область
 Петропавловка — деревня в Сорокинском районе, упразднена в 2011 году.
 Петропавловка — деревня в Упоровском районе.
 Петропавловка — деревня в Ярковском районе.

Хабаровский край
 Петропавловка — село в Хабаровском районе.

Челябинская область
 Петропавловка — село в Кусинском районе.
 Петропавловка — село в Уйском районе.

Турция 
 Петропавловка — прежнее название села Куюджук района Арпачай ила Карс.

Украина 
Днепропетровская область
 Петропавловка — посёлок в Петропавловском районе.
 Петропавловка — село в Софиевском районе

Донецкая область
 Петропавловка — село в Амвросиевском районе.
 Петропавловка — село в Великоновоселковском районе.
 Петропавловка — село в Шахтёрском районе.
 Петропавловка — прежнее название села Республика Никольского района.

Запорожская область
 Петропавловка — село в Запорожском районе.
 Петропавловка — село в Новониколаевском районе.
 Петропавловка (до 2016 г. — Петровское) — село в Черниговском районе.

Николаевская область
 Петропавловка — село в Березнеговатском районе.
 Петропавловка — село в Братском районе
 Петропавловка (до 2016 г. — Фрунзе) — село в Доманёвском районе.

Одесская область
 Петропавловка — село в Саратском районе.

Харьковская область
 Петропавловка — село в Богодуховском районе.
 Петропавловка — село в Волчанском районе.
 Петропавловка — село в Коломакском районе.
 Петропавловка — село в Купянском районе.

Херсонская область
 Петропавловка — село в Каховском районе.
 Петропавловка — село в Нововоронцовском районе.
 Петропавловка (до 2016 г. — Комсомольское) — посёлок в Скадовском районе.

Черкасская область
 Петропавловка — село в Городищенском районе.

См. также 
 Петропавловка-1
 Петропавловка-2
 Петропавловка 1-я
 Петропавловка 2-я
 Яя-Петропавловка
 Петропавловский собор
 Петропавловская крепость